Reutera rigidula är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Theodhoros Georgios Orphanides. Reutera rigidula ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rigidula